Preparazione Fisica Scientifica – Preparazione fisica basata sulle ultime scoperte scientifiche e sul metodo scientifico
 Partito Fascista Sammarinese – antico partito politico sammarinese
 Planetary Fourier Spectrometer – strumento della sonda spaziale Mars Express
 Process Flow Sheet – diagramma comunemente utilizzato nell'ingegneria chimica e di processo
 Progressive Fighting System – sistema di combattimento
 Perfect Forward Secrecy (sicurezza d'inoltro perfetta), proprietà dei protocolli di crittografia
 Peso fetale stimato o PSF = Peso Stimato Fetale o EFW = Estimated Fetal Weight

Statistica Sanitaria 

 PFS (Progression-Free Survival ) – Sopravvivenza libera da progressione (della malattia) : parametro epidemiologico di valutazione dell'efficacia di interventi terapeutici, particolarmente in campo oncologico. È un indice non solo di prolungamento della sopravvivenza, ma anche di migliore qualità di vita del Malato affetto da gravi forme di Cancro.